Le Grand Écart, roman de Jean Cocteau (1923)
 Le Grand Écart, album de Karl Alex Steffen (2007)

Voir aussi 
 Grand écart